Чистовский — фамилия. Известные носители:

 Чистовский, Игорь Борисович (род. 1940) — советский хоккеист. Нападающий. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.
 Чистовский, Лев Смарагдович (1902—1969) — русский и французский художник-живописец.
 Чистовский, Олег Григорьевич (1923—2003) — топограф-геодезист, писатель.
 Чистовский, Смарагд Михайлович (1866—1936) — педагог, музейный работник, фенолог

См. также 
 Чистовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.

Примечания